El término Lena puede referirse a:

Personas 
Con apellido Lena
 Humberto López Lena (1955-), empresario y político mexicano;
 Pero Rodríguez de Lena (siglo XV), notario real e historiador español;
 Rubén Lena (1925-1995), escritor, compositor y docente uruguayo;

Con nombre Lena
 Lena Abé (1983-), músico británico;
 Lena D'Água (1956-), cantante portuguesa;
 Lena Headey (1973-), actriz británica;
 Lena Horne (1917-), actriz y cantante estadounidense;
 Lena Jeidiz (1959-), pintora y escritora rusa;
 Lena Gutiérrez (1977-), diputada, política y empresaria hondureña, 
 Lena Katina (1984-), cantante rusa exintegrante del dúo t.A.T.u.;
 Lena Meyer-Landrut (1991-), cantante alemana;
 Lena Nyman (1944-), actriz sueca;
 Lena Olin (1955-), cantante sueca;
 Lena Burke (1978-) cantautora, pianista y actriz cubana, nieta de Elena Burke;
 Lena Ph (1966-), cantante sueca;
 Lena Valaitis (1943-), cantante alemana;

 Anna-Lena Groenefeld (1985-), tenista alemana;

Geografía 
 Lena, concejo del principado de Asturias (España);
 Lena, localidad de la provincia de Oppland en la región de Østlandet, Noruega.
 río Lena, río de Asturias (España);
 río Lena, río de Siberia (Rusia).

Otros 
 Lena (2001), película dirigida por Gonzalo Tapia.